Henry Rafael D’Arthenay Magdaleno  (Caracas, Venezuela 7 de septiembre de 1988), es un cantante, compositor, autor y productor musical venezolano. Su proyecto musical más reconocido es La Vida Boheme, banda originaria de Caracas, Venezuela con la que fue galardonado con dos Latin Grammys - el primero en 2013 en calidad de co-productor e intérprete por “Será y luego en el 2014 por Mejor Video Musical Versión Corta por el cortometraje “Flamingo” -, nominado en 2011 al Grammy estadounidense en la categoría de Best Latin Pop, Rock or Urban y nominado 5 veces a los premios Latin Grammys.

Conocido por sus letras introspectivas, intensidad emocional y denuncia social, la música de D’Arthenay ha tenido tal influencia en una generación de venezolanos que muchas de sus letras circularon escritas en los escudos de los manifestantes venezolanos durante las protestas en Venezuela de 2017. Elegido como uno de los Global Shapers en el 2012 por el World Economic Forum, seleccionado como uno de los 1000 rostros que definen la Identidad Venezolana por el Proyecto Identidad y con Billboard habiendo seleccionado el álbum “Nuestra” entre los 50 mejores álbumes latinos de la década de los 2010, D’Arthenay es una figura ineludible en la historia del rock latinoamericano.

Discografía

Álbumes de estudio 

 2010: Nuestra
 2013: Será
 2017: La Lucha

Extended Play 

 2007: La Vida Bohème 
(EP)

 2020: Tiempo Compartido
(EP)

 2020: FR€€$$R
(EP)

2021: Tiempo Comparti2
(EP)
2022: TITULARES

Álbumes compilatorios 

 2014: El Nombre de Esta Banda es La Vida Bohème.

Sencillos 

 2017: Você
 2020: Último Round
 2020: Acción (O: Decreto de Guerra a Muerte a los Traidores del Rock Latinoamericano)
 2020: Plis, Plis, Plis
 2020: Miami S&M
 2021: Manos Arriba

Referencias 

Músicos de rock de Venezuela
Cantantes masculinos de Venezuela
Cantantes de rock de Venezuela